Премия «Сезар» за лучшую мужскую роль () вручается ежегодно с 1976 года актёру, исполнившему лучшую главную мужскую роль во французском кинофильме. Премия вручается по результатам голосования членов французской национальной Академии искусств и технологий кинематографа (), основанной в 1974 году Жоржем Кравенном.

Церемония вручения наград проходит ежегодно в феврале (ранее награждения также проходили в январе, марте и апреле) в парижском театре «Шатле» (с 2002 года). Премии вручаются за фильмы предыдущего года.

По состоянию на 2022 года прошло 47 церемоний вручения.

Единственным актёром, трижды побеждавшим в этой номинации, является Мишель Серро (1979, 1982, 1996). По 2 раза выигрывали пятеро: Филипп Нуаре (1976 и 1990), Жерар Депардьё (1981 и 1991), Даниэль Отёй (1987 и 2000), Мишель Буке (2002 и 2006) и Матьё Амальрик (2005 и 2008).

По количеству номинаций (включая победы) лидируют с отрывом Жерар Депардьё (17) и Даниэль Отёй (14). Кроме них ещё 9 актёров были номинированы не менее пяти раз:
 7 — Мишель Серро (3 победы),
 6 — Венсан Линдон (1 победа), Франсуа Клюзе (1 победа), Фабрис Лукини (нет побед), Жан-Пьер Бакри (нет побед)
 5 — Филипп Нуаре (2 победы), Патрик Деваэр (нет побед), Венсан Кассель (1 победа), Альбер Дюпонтель (нет побед).

Самый возрастной лауреат премии — Жан-Луи Трентиньян: в 2013 году ему было 82 года. Самый же молодой лауреат — Пьер Нине: в марте 2015 года ему было 26 лет.

Лауреаты и номинанты 
В скобках указывается который по счёту раз победил или был номинирован актёр (кроме первого). Победы учитываются и как номинации.  Курсивом приведены названия фильмов на французском языке  Указаны годы проведения церемоний награждения

1976—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Некоторые факты 
 Единственная победа актёра, сыгравшего в фильме, снятом не на французском языке — Эдриен Броуди в 2003 году за фильм «Пианист» (фильм франко-польского производства).
 Жерар Депардьё 3 раза номинировался по 4 года подряд (1976—1979, 1983—1986, 1988—1991). Кроме него никому не удалось добиться этого хотя бы раз. Между первой (1976) и последней (2016) номинацией Депардьё прошло 40 лет
 Депардьё и Отёй на двоих в сумме номинировались 31 раз (17+14), но всего лишь трижды — одновременно (1989, 1991 и 1995), при том, что их разница в возрасте составляет чуть больше года.
 Жан-Пьер Марьель был номинирован трижды: первый раз в 1976 году, второй раз — спустя 16 лет, и третий раз — спустя ещё 16 лет. У Марьеля также есть 4 номинации в категории «Лучший актёр второго плана», но нет ни одной победы
 7 раз за один фильм было номинировано сразу 2 актёра (жирным выделены победители):
 1979 — Жерар Депардьё и Жан Карме за фильм «Сахар»,
 1988 — Жерар Жюньо и Жан Рошфор за фильм «Тандем»,
 1989 — Жан-Поль Бельмондо и Ришар Анконина за фильм «Баловень судьбы»,
 1993 — Клод Риш и Клод Брассёр за фильм «Ужин»,
 1994 — Кристиан Клавье и Жан Рено за фильм «Пришельцы»,
 2012 — Омар Си и Франсуа Клюзе за фильм «1+1»,
 2020 — Венсан Кассель и Реда Катеб за фильм «Особенные».

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты за все годы на официальном сайте премии
 

Мужская роль
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам